Kanin (kaszb. Kôninò) – przysiółek wsi Redkowice w Polsce, położony w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska. Wchodzi w skład sołectwa Redkowice.

W latach 1975–1998 przysiółek administracyjnie należał do województwa słupskiego.

Na północ od przysiółka znajduje się Niebędzińska Góra.

Przypisy 

Redkowice